A Long Way Home (englisch für „Ein langer Weg nach Hause“) steht für:
 Originaltitel von Der lange Weg nach Hause (1981), US-amerikanischer Fernsehfilm von Robert Markowitz (1981)
 A Long Way Home (2018), schweizerischer Dokumentarfilm von Luc Schaedler (2018)
 Originaltitel von Lion: Der lange Weg nach Hause (Roman), Roman von Saroo Brierley (2014)

Siehe auch:
 The Long Way Home, Begriffsklärung